Carrello o carretto – mezzo di trasporto a due ruote, tirato da animali da tiro o tirato o spinto da persone
 Carrello – nella tecnica ferroviaria, gruppo di ruote che consente il movimento al treno
 Carrello (dolly) – sostegno della telecamera durante lo svolgimento di scene in movimento
 Carrello – otturatore scorrevole nelle armi automatiche o semiautomatiche
 Carrello – vincolo meccanico
 Carrello d'atterraggio – gruppo di ruote che consente all'aereo decolli e atterraggi
 Carrello elevatore – detto colloquialmente anche Muletto per indicare una attrezzatura di sollevamento delle merci
 Carrello della spesa – utilizzato solitamente nei grandi magazzini

Altri progetti